Ге́йнсборо () — англоязычный топоним и не только:
 Гейнсборо — город в английском графстве Линкольншир
 Гейнсборо Тринити — футбольный клуб из этого города
 Гейнсборо — населённый пункт в канадской провинции Саскачеван
 Гейнсборо — населённый пункт в австралийском штате Новый Южный Уэльс
 Гейнсборо, Томас (1727—1788) — английский художник
 Айрис Гейнсборо — персонаж ролевых игр